Лешино — деревня в Кардымовском районе Смоленской области России. Входит в состав Тюшинского сельского поселения. Население — 13 жителей (2007 год). 
 
Расположена в центральной части области в 9 км к юго-западу от Кардымова, в 6 км южнее автодороги  Смоленск — Дорогобуж — Вязьма — Зубцов. В 0,5 км севернее деревни расположена железнодорожная станция 397-й км на линии Москва — Минск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в августе 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Кардымовского района